Станисла́в Козло́вский:
 Козловский, Станислав Александрович (род. 1976) — российский психолог и интернет-деятель, исполнительный директор Викимедиа РУ.
 Козловский, Станислав Габриель (1860—1922) — польский драматург и литературный критик.